Eliteserien i bandy 1999/2000 skapades genom två kvalgrupper där lag 1-6 i A-gruppen gick vidare till Eliteserien, medan övriga lag placerades i 1. Divisjon och 2. Divisjon. Stabæk IF vann Eliteserien och efter slutspelet även det norska mästerskapet i bandy, genom att i finalmatchen besegra Røa IL med 11-3.

Seriespelet

Kvalgruppe A
Lag 1-6 till Eliteserien. Lag 7-9 till 1. Divisjon.

Kvalgruppe B
Lag 1-3 till 1. Divisjon. Lag 4-9 till 2. Divisjon.

Hamar IL:s två så kallade hängmatcher spelade aldrig, då de inte skulle ha någon påverkan för lagens fortsatta serieindelning.

Eliteserien
Lag 1-3 i Kvalgruppe A tog med sig bonuspoäng till Eliteserien, där ettan fick 3 poäng, tvåan fick 2 poäng och trean fick 1 poäng.

1. Divisjon
Lag 1-2 till NM-slutspel tillsammans med lagen från Eliteserien. Lag 3 till Kvalgruppe A säsongen 2000/2001. Lag 4-6 till Kvalgruppe B säsongen 2000/2001.

2. Divisjon
Lag 1-4 till Kvalgruppe B 2000/2001. Lag 5 till kvalspel. Lag 6 till 3. Divisjon .

Kvalspel
Snarøen SK till Kvalgruppe B säsongen 2000/2001 efter seger med 2-1 i matcher över Njård.

Slutspel

Kvartsfinalmatcher
Stabæk IF-Ullevål IL 17-1
Ullevål IL-Stabæk IF 2-13
Solberg SK-Ullern IF 5-3
Ullern IF-Solberg SK 6-9
Mjøndalen IF-Drammen Bandy 15-6
Drammen Bandy-Mjøndalen IF 3-8
Røa IL-Sarpsborg BK 12-5
Mjøndalen IF-Røa IL 6-5

Semifinalmatcher
Stabæk IF-Solberg SK 10-1
Solberg SK-Stabæk IF 4-12

Mjøndalen IF-Røa IL 4-7 
Røa IL-Mjøndalen IF 5-4, sudden death

Finalmatch
Stabæk IF-Røa IL 11-3

Stabæk IF norska mästare i bandy för herrar säsongen 1999/2000.

Externa länkar
 Bandytipset kalenderbiteri
 Norges Bandyforbund statistik

1999 i Norge
2000 i Norge
Bandysäsongen 1999/2000
1999/2000